Brownlow ist der Familienname folgender Personen:

 Adelbert Brownlow-Cust, 3. Earl Brownlow (1844–1921), britischer Offizier und Politiker der Conservative Party, Mitglied des House of Commons
 David Brownlow, Toningenieur
 Jack Brownlow (1923–2007), US-amerikanischer Jazzpianist
 Jemma Brownlow (* 1979), australische Wasserballspielerin
 Katharine Brownlow (* 1964), britische Ruderin
 Kevin Brownlow (* 1938), britischer Filmhistoriker, Autor und Regisseur von Fernsehdokumentationen
 Louis Brownlow (1879–1963), US-amerikanischer Politiker, Politikwissenschaftler und politischer Berater
 Walter P. Brownlow (1851–1910), US-amerikanischer Politiker
 William Gannaway Brownlow (1805–1877), US-amerikanischer Politiker